Hyderabad heißen folgende geographische Objekte

in Indien:
 Hyderabad (Indien), Stadt im Bundesstaat Telangana.
 Hyderabad (Distrikt, Indien), Distrikt im Bundesstaat Telangana.
 Hyderabad (Bundesstaat), ehem. Provinz und Bundesstaat (1948–1956).
 Hyderabad (Staat), ehem. Fürstenstaat (1724–1948).
 Erzbistum Hyderabad, Erzdiözese der römisch-katholischen Kirche.

in Pakistan:
 Hyderabad (Pakistan), Stadt in der Provinz Sindh.
 Hyderabad (Distrikt, Pakistan), Verwaltungsdistrikt in der Provinz Sindh.
 Bistum Hyderabad in Pakistan, römisch-katholische Diözese.